Hiệp Thành (Bình Dương)
 Hiệp Thành (Ho Chi Minhstad)
 Hiệp Thành (Hậu Giang)
 Hiệp Thành (Bạc Liêu)